Pomnik Policji Toruńskiej w Toruniu – obelisk poświęcony toruńskim policjantom w Toruniu.

Lokalizacja 
Pomnik znajduje się w południowej części dzielnicy Mokre, u zbiegu ulic PCK i Grudziądzkiej, w sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji i komisariatu Toruń - Śródmieście, Cmentarza Garnizonowego oraz pomnika Artylerii Polskiej.

Charakterystyka 
Pomnik według projektu Henryka Siwickiego odsłonięto w 1978 roku i pierwotnie był poświęcony Milicji Obywatelskiej - mundurowej formacji państwowej o charakterze policyjnym, która działała w Polsce w latach 1944–1990. Powstał on z inicjatywy ówczesnych władz Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej w Toruniu. 

Obelisk składa się z dwóch bloków granitowych ustawionych na postumencie z kostki bazaltowej. Na górnym bloku widnieje, pierwotnie bez korony, orzeł, zaś na dolnym kamieniu wyryto napis: "W służbie narodu".

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu
 Bezpieczeństwo publiczne w Toruniu

Przypisy 

Pomniki w Toruniu
Pomniki w Polsce odsłonięte w 1978
Milicja Obywatelska